Александр Промптов:
 Промптов, Александр Иннокентьевич (род. 08.09.1928) — заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор
 Промптов, Александр Николаевич (1898—1948) — советский орнитолог.